Кузьма́ Петро́вич Тру́бников (27 октября 1888 — 16 января 1974) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник. Полный Георгиевский кавалер.

Молодость и первая мировая война 
Кузьма Петрович Трубников родился 27 октября 1888 года в селе Гатище Ливенского уезда Орловской губернии, ныне Воловского района Липецкой области. Семья была бедняцкой, поэтому работать пришлось с раннего детства. В 1898 году окончил церковно-приходскую школу в селе Гатище. В последующие 10 лет работал по найму в летнее время, а зимой учился. В 1909 году выдержал экстерном экзамен за 6 классов гимназии.

В Русской императорской армии на службе с ноября 1909 года. Службу проходил в Лейб-гвардии Семёновском полку рядовым, затем окончил учебную команду и произведён в ефрейторы, а позднее в младшие унтер-офицеры. В годы Первой мировой войны взводный унтер-офицер, старший унтер-офицер 15-й роты. За отличия в боях в декабре 1914 года произведён в подпрапорщики. Был направлен на учёбу, окончил 1-ю Омскую школу прапорщиков в мае 1915 года. Вернулся в свой полк, воевавший на Юго-Западном фронте, был младшим офицером, командиром роты, начальником команды пеших разведчиков. Был ранен. Участвовал в Брусиловском прорыве. В декабре 1917 года избран солдатами начальником полковой учебной команды. С января 1918 года был прикомандирован к штабу Гвардейского корпуса. Кавалер четырёх солдатских Георгиевских крестов (Георгиевский крест 2-й степени-номер: 4034) и Георгиевских медалей всех 4-х степеней (как тогда говорили, имел полный Георгиевский бант), а за отличия в офицерских чинах награжден орденом Святой Анны 4-й степени. В начале 1918 года поручик Трубников демобилизован.

Гражданская война 
В Красную Армию вступил добровольцем в мае 1918 года. Был назначен военруком Гатищенской волости и Ливенского уезда. Активный участник Гражданской войны в России. В мае 1919 года направлен на фронт, командовал взводом, ротой и батальоном в 28-м стрелковом полку 7-й стрелковой дивизии. Воевал на Восточном фронте против войск адмирала А. В. Колчака в районах Воткинска и Ижевска, но уже летом полк в составе дивизии было срочно переброшены на Южный фронт, где развивалось наступление на Москву армии генерала А. И. Деникина. С августа 1919 года — помощник командира и командиром 55-го стрелкового полка этой дивизии, участвовал в оборонительных боях в районе Обояни и Суджи, в октябре – ноябре 1919 года участвовал в Орловско-Курской операции. В январе 1920 года полк под его командованием участвовал в ликвидации бандформирований в районе Глухов, Путивль, Конотоп. Затем участвовал в советско-польской войне, в марте – мае 1920 года наступая на Новоград-Волынский, а затем выходя из окружения из-под Коростеня, при этом в бою под Коростенем был ранен. Летом 1920 года командовал 20-й и 19-й стрелковыми бригадами этой дивизии на Юго-Западном фронте против поляков. Осенью 1920 года участвовал в разгроме отрядов генерала С. Н. Булак-Балаховича в районе Овруча. В начале 1921 года участвовал в боях с формированиями Н. И. Махно под Золотоношей. Приказом Реввоенсовета 12-й армии от 21 декабря 1920 года был награждён орденом Боевого Красного Знамени (награждение утверждено Реввоенсоветом Республики в 1921 году).

Межвоенный период 
До 1928 года продолжал служить в 7-й стрелковой дивизии, восемь лет командовал 19-м стрелковым полком (полк и дивизия были переданы в состав Украинского военного округа). При этом в 1925 году окончил Стрелково-тактических курсах усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна, а в 1927 году — Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С ноября 1928 года — помощник командира 15-й стрелковой Сивашской дивизии Украинского ВО. С августа 1932 года исполнял должность инспектора 5-й авиационной бригады, с сентября 1933 года — начальника сектора Управления Военно-воздушных сил РККА. С февраля 1934 года — помощник командира 25-й Краснознамённой стрелковой дивизии им. В.И. Чапаева, с июня 1935 по январь 1936 и с августа 1936 года исполнял должность командира этой дивизии (утверждён в должности 15 ноября 1936 года). Командовал дивизией по июнь 1938 года. Дивизия под его командованием вышла в передовые по уровню боевой подготовки, начдив Трубников неоднократно поощрялся и был награждён орденом Красной Звезды. Вступил в ВКП(б) в 1933 году.

Однако 22 июня 1938 года он был арестован органами НКВД СССР и находился в тюрьме в Харькове под следствием. Виновным себя не признал. 15 февраля 1940 года был освобождён. Приказом наркома обороны СССР от 31 марта 1940 года восстановлен в Красной Армии и зачислен в распоряжение Управления по начсоставу Красной Армии. В апреле того же года назначен старшим преподавателем тактики Краснознамённых высших стрелково-тактических курсов усовершенствования начсостава Красной армии, с октября исполнял должность начальника курса командиров полков на курсах «Выстрел».

Великая Отечественная война 
Через месяц после начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, комбриг К. П. Трубников назначен командиром 258-й стрелковой дивизии, спешно формирующейся в Орловском военном округе. В августе дивизия прибыла в действующую армию и передана 50-й армии Западного фронта. В начале сентября 1941 года дивизия вела наступательные бои в ходе Рославльско-Новозыбковской наступательной операции Брянского фронта, а в начале октября — попала в Брянский котёл при начале немецкого генерального наступления на Москву. В октябре 1941 года именно 258-я стрелковая дивизия пробила коридор в заслонах противника на реке Рессета и способствовала выходу остатков 50-й армии из окружения. Сразу же дивизия была поставлена в оборону и сдерживала немецкое наступление в ходе Тульской оборонительной операции в составе 50-й армии. За это дивизии пришлось заплатить очень дорогую цену — к началу ноября в строю осталось около 10 % от штатного личного состава дивизии, но она продолжала держать фронт даже в таком составе.

С ноября 1941 года командовал 217-й стрелковой дивизией 50-й армии. За умелое управление частями дивизии при обороне Тулы награждён своим вторым орденом Красного Знамени. В декабре 1941 — феврале 1942 года участвовал во главе дивизии в Тульской, Калужской и Ржевско-Вяземской (1942 года) наступательных операциях.

С июня 1942 года — заместитель командующего 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Там генералы Рокоссовский и Трубников сработались друг с другом, приобрели взаимное доверие, переросшее в дружбу. В июле Рокоссовский убыл с повышением на должность командующего войсками Брянского фронта, в конце сентября 1942 года переведён командовать войсками Донского фронта, а в октябре по его просьбе генерал-майор К. П. Трубников был переведён к нему заместителем командующего войсками Донского фронта. Принимал непосредственное участие в организации и управлении войсками в Сталинградской битве. При уничтожении окруженной 6-й немецкой армии в районе Сталинграда Трубникову было поручено руководство армиями правого крыла Донского фронта (57-й, 67-й и 64-й армии).

С февраля 1943 года — заместитель командующего Центральным фронтом (командующим был назначен К. К. Рокоссовский). Участвовал в Севской наступательной операции.

В апреле 1943 года был направлен на самостоятельную командную работу и назначен командующим 10-й гвардейской армией Западного фронта. Во главе армии участвовал в Смоленской стратегической наступательной операции и в её ходе (Ельнинско-Дорогобужская фронтовая операция) 30 августа 1943 года части армии освободили Ельню. За эту победу генерал Трубников был награждён орденом Кутузова 2-й степени в сентябре 1943 года. Однако в том же месяце по неясным причинам он был освобождён от должности и направлен в распоряжение Главного управления кадров НКО СССР.

В декабре 1943 года назначен помощником командующего войсками Белорусского фронта К. К. Рокоссовского по формированиям, а когда в феврале 1944 года фронт был переименован в 1-й Белорусский фронт — остался в этой должности. При проведении Белорусской стратегической наступательной операции непосредственно руководил действиями группировки правого крыла фронта (3-й, 48-й, 65-й и 28-й армиями), которые в ходе Бобруйской и Минской фронтовых наступательных операций полностью разгромили противостоящие группировки противника. За эту операцию был награждён орденом Суворова 2-й степени. Затем участвовал в Люблин-Брестской, Сероцкой и Ломжа-Ружанской наступательных операциях.

В сентябре 1944 года назначен заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом. Вскоре после перевода К. К. Рокоссовского на должность командующего 2-м Белорусским фронтом, в ноябре 1944 года и К. П. Трубников был переведён заместителем командующего войсками 2-го Белорусского фронта. На этом фронте участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях.

На Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве генерал-полковник К. П. Трубников возглавлял сводный полк 2-го Белорусского фронта.

Послевоенное время 
После войны, в июле 1945 года был назначен заместителем главнокомандующего Северной группой войск (СГВ), размещённой на территории Польши. С января 1947 года был помощником главнокомандующего СГВ по строевой части. С сентября 1949 по сентябрь 1950 года исполнял должность главнокомандующего Северной группой войск, затем возвращён на прежнюю должность. С января 1951 года — в отставке по болезни.

Умер 16 января 1974 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Награды 
38 орденов и медалей нескольких государств:
СССР
 два ордена Ленина (21.02.1945, 29.05.1945)
 5 орденов Красного Знамени (1921, 2.01.1942, 4.02.1943, 3.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова 1-й степени (10.04.1945)
 орден Суворова 2-й степени (23.08.1944)
 орден Кутузова 2-й степени (28.09.1943)
 орден Красной Звезды (22.02.1938)
 Медали СССР
Российская империя
 Орден Святой Анны 4-й степени
 Полный кавалер Знака Отличия Военного ордена святого Георгия (4-я степень — 2.02.1915, 3-я степень — 2.05.1915, 2-я степень — 29.05.1915, 1 степень — 22.12.1915)
 Георгиевская медаль (4 степень — 27.02.1915, 3-я степень — июль 1915, 2-я и 1-я степени — даты награждений неизвестны)
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812» (1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте» (1914)
Награды Польши
 Орден «За воинскую доблесть» («Virtuti militari») 1-го (1946) и 2-го классов (1968)
 Орден «Крест Грюнвальда» 2-го класса (1946)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945»
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику»
 Медаль «Победы и Свободы»
Награды других государств
 Военный крест (Бельгия)
 Воинская медаль (Франция)
Иные знаки отличия
 Почётное оружие (шашка) от Реввоенсовета Республики (1921)
 Золотые часы от Реввоенсовета Республики (1921)
 Именное оружие (кортик) от Полтавского губернского военного совещания «За энергичную борьбу с бандитизмом» (1922)
 Именное оружие (парабеллум) с надписью «Стойкому командиру РККА тов. Трубникову за ликвидацию бандитизма» от Константиноградского уездного исполкома (1922)
 Почётная грамота Всеукраинского ЦИК (1926)
 Золотые часы от наркома обороны СССР (1.11.1936)

Воинские звания 
 Унтер-офицер (1912)
 Подпрапорщик (20.12.1914)
 Прапорщик (13.01.1917)
 Подпоручик (1917)
 Поручик (1917)
 Комбриг (26.11.1935)
 Генерал-майор (2.01.1942)
 Генерал-лейтенант (27.01.1943)
 Генерал-полковник (17.02.1945)

Память 
9 мая 2010 года в селе Волово Липецкой области был открыт памятник в честь генерал-полковника Трубникова.

Примечания

Литература 
 Коллектив авторов. Великая Отечественная. Командармы: Военный биографический словарь. — ; Жуковский: Кучково поле, 2005. — ISBN 5-86090-113-5.
 
 Баграмян И. X. Так шли мы к победе. — : Воениздат, 1977.
 Лазарев С. Е. Служили два товарища // История в подробностях. «Сталинградская битва». — 2012. — № 8 (26). — С. 62-66.
 В памяти и в сердце навсегда. — Липецк, 2005. — С. 25.

Ссылки 
 Фотография генерал-полковника в отставке К. П. Трубникова.
 Юрий Трубников. Мой дед Кузьма, четыре Георгия и Паулюс. // «Родина». — 2015. — № 3.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Выпускники курсов «Выстрел»
Преподаватели курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Парада Победы
Члены КПСС
Похороненные на Введенском кладбище